Megabazos () o Megabizos  (Megabyzos, ) fou un nom persa esmentat en ambdues formes per Heròdot i Ctèsies de Cnidos i algun altres historiador, però que clarament correspon al mateix nom encara que Tucídides aplica cadascun del noms a dues persones que suposa diferents.
Megabazos, sàtrapa de Dascílios
 Megabazos (noble), un dels set nobles perses que van enderrocar a Smerdis 
Megabazos (general), comandant de l'expedició a Egipte, net de Megabazos (noble)
 Megabazos (almirall) almirall de la flota de Xerxes I de Pèrsia.